Big Horn megye (Montana) – megye Montana államban
 Big Horn megye (Wyoming) – megye Wyoming államban